Аджыгёль — многозначный термин:

 Аджыгёль — город и район в Турции, на территории провинции Невшехир.
 Аджыгёль — неглубокое солёное озеро в юго-западной части Турции.
 Аджыгёль-Невшехир — кальдера, которая располагается на Анатолийском плоскогорье, в провинции Невшехир, Турция.
  — озеро в Иране.